Transskription kan betyde flere ting:

Transskription (sprog) – overførsel af tale til lydskrift eller konvertering fra et alfabet til et andet (se også translitteration)
Transskription (musik) – overførsel af musik til noder (aflytning) eller et arrangement af et værk for en anden (ofte mindre) besætning end originalværkets.
Transskription (skrift) – overførsel af håndskrift til trykt eller maskinlæsbart medie.
Transskription (biologi) (også stavet transkription) – en proces som "oversætter" DNA til RNA